TUG steht für:

 Technische Universität Graz
 Telekommunikationsunternehmensgesetz, ein Schweizer Gesetz, das insbesondere die Organisation der Swisscom regelt
 TeX Users Group
 Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
 TUG – Torpedo Universal Geschoss (Brenneke)

Tug ist:
 ein Motorschlepper zum Ziehen von Frachtanhängern, ursprünglich auch zum Vorspannen vor Kutschen
 ein Flugzeugschlepper, ursprünglich ein Markenname des Herstellers Stewart & Stevenson
 die engl. Kurzbezeichnung für einen Schlepper (Schiffstyp). An Schiffen angebrachte Markierungen "TUG" bezeichnen Stellen, an denen Schlepper gegen das Schiff drücken können.

TUG